Tipaza (provincie), een provincie van Algerije
Tipaza (stad), de hoofdstad van de provincie
Tipasa (geslacht), een geslacht van vlinders